Серр (, ) — французская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Серр, Анри (род. 1931) — французский актёр.
 Серр, Бернар (1795—1867) — французский скульптор.
 Серр, Жан де (1540—1598) — французский пастор-гуманист и историк; брат Оливье де Се́рра.
 Серр, Жан-Пьер (род. 1926) — французский математик, профессор.
 Серр, Марсель де (1780—1862) — французский геолог и натуралист.
 Серр, Мишель (1930—2019) — французский писатель, философ и педагог.
 Серр, Оливье де (Olivier de Serres, 1539—1619) — французский агроном, автор труда «Le Théâtre d’agriculture» (1600); брат Жана де Се́рра.
 Серр, Феликс де — французский химик, исследователь сакских грязей.

Топонимы во Франции 
 Серр () — коммуна в департаменте Верхние Альпы региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Серр () — коммуна в департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Серр () — коммуна в департаменте Од региона Лангедок — Руссильон.

См. также 
 Сер
 Серре
 Серр-Нерполь